Ancien abri du marin peut désigner :
 Ancien abri du marin, un bâtiment situé sur la commune de Concarneau dans le département français du Finistère, aujourd'hui auberge de jeunesse ;
 Ancien abri du marin, un bâtiment, situé dans le département français du Finistère, sur la commune de Douarnenez ;
 Ancien abri du marin, une maison située dans le département français du Finistère, sur la commune de l’Île-de-Sein ;
 Ancien abri du marin, un bâtiment situé dans le département français du Finistère, sur la commune de l'Île-de-Sein, aujourd'hui musée des Sénans.

Voir aussi 
 Abris du marin, deslieux d'hébergement créés par Jacques de Thézac au début du  dans des ports de Bretagne, au bénéfice des marins en escale, trop souvent contraints à passer tout ce temps dans les tavernes du port
 Abri du marin de Sainte-Marine, un abri du marin pour les pêcheurs de homard du port de Sainte-Marine, situé sur la commune de Combrit dans le Finistère